Моренос има више значења:

 Моренос (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Моренос (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику